Pávlovsk o Pavlovsk puede referirse a:

Ciudades
Pávlovsk (San Petersburgo), ciudad bajo la jurisdicción de San Petersburgo.
Pávlovsk (Óblast de Vorónezh), ciudad situada en el Óblast de Vorónezh.
Pávlovsk (Krai de Altái), un selo del Krai de Altái.
Pávlovsk (República de Sajá), un seló de la República de Sajá.
Antiguo nombre de la ciudad de Mariúpol, Ucrania.

Otros
 Palacio de Pávlovsk, residencia real situada en Pávlovsk (San Petersburgo).
 Estación Experimental Pávlovsk, estación agrícola de la ciudad anteriormente mencionada.